de Zwart ist der Familienname folgender Personen:

 Laura de Zwart (* 1999), niederländische Volleyballspielerin
 Martijn de Zwart (* 1990), niederländischer Fußballtorhüter